Jean-François Deterville (1766-1842), libraire-éditeur français ;
 Jean Deterville (1923-2008), personnalité politique et militant wallon.